Галёнки может означать:

 Галёнки (село) — село в Октябрьском районе Приморского края.
 Галёнки (станция) — станция Дальневосточной железной дороги.
 Галёнки (аэродром) — военный аэродром в Приморском крае.